PNB puede referirse a:

 Parti National Breton, Partido Nacional Bretón.
 Policia Nacional Bolivariana, cuerpo especial policial de Venezuela.
 Producto Nacional Bruto, de un país.
 Punjab National Bank, uno de los mayores bancos de la India.
 pnb, código ISO 639-3 para el panyabí occidental.

Siglas